Клуге може да се отнася за:

 Александер Клуге (р.1932) – немски писател
 Гюнтер фон Клуге (1882-1944) – немски офицер
 Фридрих Клуге (1856-1926) – немски езиковед